Синко де Марзо има више значења:

 Синко де Марзо, Санта Роса (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Марзо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику